Оксид тантала — неорганические соединения металла тантала и кислорода:

 Оксид тантала(I) 
 Оксид тантала(II) 
 Оксид тантала(IV) 
 Оксид тантала(V)